Бо́берка — топоним в Львовской области Украины:

 Боберка — село в Турковском районе
 Боберка — река в Перемышлянском и Жидачовском районах